Krims ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Krims (* 1948), österreichischer Journalist
 Les Krims (* 1942), US-amerikanischer Fotograf